

Pessoas 
 Amy Dumas - lutadora de wrestling, ring name "Lita"
 Lita Ford - roqueira britânica
 Lita Grey - atriz estadunidense

Música 
 Lita (álbum) - de Lita Ford, lançado em 1988

Ver também
 Litta

Desambiguação